Schmiedt ist der Familienname folgender Personen:
 Egbert Schmiedt (1920–2011), deutscher Urologe
 Helmut Schmiedt (* 1950), deutscher Literaturwissenschaftler
 Henning Schmiedt (* 1965), deutscher Pianist, Komponist, Arrangeur und Produzent
 Johann Gabriel Schmiedt (1662–1686), Mediziner
 Johannes Schmiedt (1623–1690), genannt Fabricius, Mediziner, Stadtphysikus von Danzig
 Sabine Felgenhauer-Schmiedt (* 1943), österreichische Archäologin
 Siegfried Schmiedt (1756–1799), deutscher Komponist
 Wolfgang Schmiedt (* 1959), deutscher Jazzmusiker und Musikproduzent

Siehe auch:
 Schmidt
 Schmied (Familienname)